Духовщинская операция

 Духовщинская операция 1941 года
 Духовщинская операция 1943 года